Jakaba steht für:

 Jakaba (Central River Region), einen gambischen Ort in der Central River Region
 Jakaba (Upper River Region), einen gambischen Ort in der Upper River Region